48-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл в Баку в октябре 1988 года, в недавно открывшемся Республиканском шахматном центре, расположенном в центре города, рядом с площадью Беш Мертебе.

Турнир проводился в два этапа. В первом этапе, который проходил с 10 по 20 октября 1988 года, приняли участие 32 шашиста. Он проводился в 9 туров по швейцарской системе.

Второй этап проводился с 21 по 30 октября по круговой системе. В нём приняли участие 10 сильнейших шашистов, среди которых было 8 гроссмейстеров и 2 мастера спорта (один из которых, А. Константинов из Свердловска, уже имел один гроссмейстерский балл).

Первое и второе места разделили москвич Николай Абациев и киевлянин Михаил Рахунов, бронзовым призёром стал Арунас Норвайшас из Мариямполя.

Финал

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Баку
1988 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1988 год в Азербайджане
Октябрь 1988 года
Соревнования по шашкам в Азербайджане